

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Adri Badenhorst, (1978-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Piet Badenhorst, (1930-2012), homme politique sud-africain ;
 Skipper Badenhorst, (1978-), joueur de rugby à XV namibien ;

Homonymie
Homonymie de patronyme